Hi-Fi génie est le quatrième album de la série de bande dessinée Léonard, scénarisé par Bob de Groot, dessiné par Turk et mis en couleur par Claire de Graef. Il fut publié en  .

Synopsis

Personnages 
Léonard, Basile Landouye, Raoul Chatigré, Bernadette et Yorrick

Création de l'œuvre

Notes et références

Liens externes 
 https://www.bedetheque.com/BD-Leonard-Tome-4-Hi-Fi-Genie-20055.html
 http://leonard.bd.free.fr/albums.php
 http://leonard.bd.free.fr/liste_albums_leonard.html

Léonard (bande dessinée)
Série Dargaud